Le Jugement de Salomon est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Jugement de Salomon, une peinture du maître italien de la Renaissance Giorgione, réalisé vers 1500 ;
Le Jugement de Salomon, un tableau du peintre flamand Frans Floris, réalisé vers 1547 ;
 Le Jugement de Salomon, une peinture de Nicolas Poussin datant de 1649 et exposée au Louvre ;
 Le Jugement de Salomon, un tableau du peintre français Jean-François de Troy, réalisé en 1742 ;
 Le Jugement de Salomon, un film français réalisé par Henri Andréani, sorti en 1912 ;
 Le Jugement de Salomon, un film français réalisé par Jacques de Baroncelli, sorti en 1916 ;
 Le Jugement de Salomon, un Oratorio de Giacomo Carissimi ;
 Le Jugement de Salomon H.422, un Oratorio de Marc-Antoine Charpentier composé en 1702.